Die 1. Liga, die dritthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz, der Saison 2016/17 begann im September 2016 und endete im April 2017. Dabei spielten insgesamt 34 Teams auf drei regionale Gruppen verteilt. Titelverteidiger war der HCC Biasca.

Gruppeneinteilung 2016/17

Modus 
Für die Übergangssaison zur Swiss Regional League, welche zur Saison 2017/2018 den Spielbetrieb aufnimmt, wurde der Modus angepasst.

Die 34 Mannschaften der 1. Liga werden in drei Regionalgruppen à 11 bzw. 12 Teams eingeteilt. Mit Ausnahme der Finalrunde finden alle Spiele innerhalb dieser Gruppen statt.

In den Gruppen I (Ostschweiz) und II (Zentralschweiz) wird eine Qualifikation über 33 Runden mit 11 Mannschaften gespielt (30 Spiele pro Mannschaft, jeder gegen jeden drei Mal). Die acht bestplatzierten Teams sind für die Play-offs qualifiziert.

In der Gruppe III (Suisse Romande) wird zuerst eine Qualifikation über 22 Runden mit 12 Mannschaften gespielt (jeder gegen jeden zwei Mal). Nach der Qualifikation wird die Gruppe in eine Masterround I und  Masterround II aufgeteilt.

Die nach der Qualifikation 1 – 6 Rangierten spielten in der Gruppe Masterround I in einer Hin- und Rückrunde um die Ränge 1 bis 6 für die Play-offs.
Die nach der Qualifikation 7 – 12 Rangierten spielten in der Masterround II in einer Hin- und Rückrunde um die 2 Playoff-Plätze 7 + 8. Die Punkte werden aus der Qualifikation in die Masterround mitgenommen.

Die Play-offs werden als „Best-of-five“-Serie ausgetragen, wobei sich der Sieger des Playoff-Finals für die Endrunde der Schweizer Amateurmeisterschaft qualifizierten.

Jeweils die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die neu gebildete Swiss Regional League. Abstiegsrunden finden in der Saison 2016/2017 keine statt.

Qualifikationsrunde

Gruppe 1: Ostschweiz (OS) 

 Der EHC Frauenfeld hat seinen Antrag auf Aufstieg in die Swiss Regio League nicht bestätigt. Der EHC Seewen rückt nach.

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS) 

 Der EHC Zuchwil Regio hat seinen Antrag auf Aufstieg in die Swiss Regio League nicht bestätigt. Der EHC Basel-Kleinhüningen rückt nach.

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Masterround

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Playoffs

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Finalrunde 

In der Finalrunde traten die drei Gruppensieger gegeneinander an.  Nach einer Gruppenphase (sechs Spiele) spielen die beiden besten Teams im Finalspiel um den Titel des Amateur-Schweizermeisters.

Die Gruppenspiele fanden im Zeitraum vom 25. März bis zum 6. April 2016 statt.

Finalspiel 

Das Finalspiel fand am 8. April 2016 statt.

Weblinks 
 Regio League

Einzelnachweise 

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2016/17